Лесли Сью Гор (, урождённая Го́лдстайн (); 2 мая 1946 — 16 февраля 2015) — американская певица, автор песен, актриса и активистка, всемирную известность которой принёс в 1963 году дебютный релиз, сингл «It’s My Party» (# 1 U.S., #9 UK), записанный ею (с продюсером Куинси Джонсом) в возрасте 16 лет (и позже номинировавшийся на «Грэмми»).

В числе других известных песен Гор — «Judy’s Turn to Cry» (U.S. #5), «She’s a Fool» (#5), «You Don't Own Me» (#2), «That’s the Way Boys Are» (#12), «Maybe I Know» (#14), «The Look of Love» и «Sunshine, Lollipops and Rainbows» (#13, также номинант «Грэмми»). Семь альбомов Лесли Гор входили в Billboard 200, наивысшего места (#24) достиг в 1963 году «I’ll Cry If I Want To».

Биография 
Лесли Гор родилась в Бруклине, Нью-Йорк, в семье состоятельного производителя детской одежды Лио Гора. Свой первый сингл «It’s My Party» она записала в 1963 году, будучи ещё 16-летней школьницей, который в июне того же года возглавил Billboard Hot 100. Сингл разошёлся тиражом более 1 миллиона экземпляров, получив при этом статус золотого диска, а позже был номинирован на «Грэмми».

Далее последовали ещё ряд популярных хитов, среди которых «Judy’s Turn to Cry» (U.S. #5), «She’s a Fool» (#5), «You Don't Own Me» (#2), «That’s the Way Boys Are» (#12), «Maybe I Know» (#14), «The Look of Love» и «Sunshine, Lollipops and Rainbows» (#13, также номинант «Грэмми»). В 1965 году Гор появилась в комедии «Девочки на пляже», где исполнила три своих песни — «Leave Me Alone», «It’s Gotta Be You» и «I Don’t Want to Be a Loser».

В 1970-е и 1980-е для Лесли Гор были менее плодотворными — она записала всего три пластинки, а также периодически давала концерты и появлялась на телевидении.

В 2005 году Лесли Гор после длительного перерыва вернулась к активной музыкальной деятельности и записала альбом «Ever Since» (первый за 30 лет), получивший высокие оценки музыкальной прессы.

В 2005 году в одном из интервью она призналась, что является лесбиянкой, и к тому времени уже 23 года жила вместе со своей партнёршей, дизайнером ювелирных изделий, Лоис Сассон.

Лесли Гор умерла 16 февраля 2015 года в медицинском центре Нью-Йоркского университета Лангон в Манхэттене (Нью-Йорк) от рака легкого.

Дискография

Альбомы (избранное)

Синглы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Актрисы телевидения США
Умершие от рака лёгкого
Исполнители Mercury Records
Дети-певцы США
Поп-вокалисты США